Mattoli ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Mattoli (1801–1869), italienischer Arzt, Politiker und Patriot
 Mario Mattòli (1898–1980), italienischer Regisseur und Drehbuchautor